Encore un soir peut désigner :
 Encore un soir, un album de musique de Céline Dion sorti en 2016 ;
 Encore un soir, une chanson présente sur l'album homonyme.